

Personnalités 

 Draga Mašin (1861-1903), épouse du roi Alexandre  de Serbie ;
 François-Hyacinthe de Valpergue de Masin (1656-1736), évêque de Maurienne ; 
 Josef et Ctirad Mašín ( siècle), opposants au régime communiste tchécoslovaque ;
 Sandro Masin (né en 1971), auteur de bande dessinée.

Lieux 

 , district au Pérou.
 , île des Philippines.
 , localité du district de Brunei-Muara, dans le Brunei.
  ou Masineh, village en Iran.
 , île d'Indonésie.

Voir aussi, variante